Střížovice ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Střížovice u Kvasic, Gemeinde im Okres Kroměříž 
 Střížovice u Kunžaku, Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec 
 Střížovice u Plzně, Gemeinde im Okres Plzeň-jih 
 Střížovice, Ortsteil von Chlumec, Okres Ústí nad Labem; siehe Střížovice (Chlumec)
 Střížovice, Ortsteil von Kropáčova Vrutice, Okres Mladá Boleslav
 Střížovice, Ortsteil von Myštice, Okres Strakonice
 Střížovice, Ortsteil von Pěnčín u Turnova, Okres Liberec
 Střížovice, Ortsteil von Snědovice, Okres Litoměřice